The Happy Warrior – film del 1917 diretto da F. Martin Thornton
The Happy Warrior – film del 1925 diretto da J. Stuart Blackton